Annie Geeraerts, Belgisch actrice
 Carl Geeraerts, Belgisch politicus
 Jan Geeraerts, Belgisch kunstschilder
 Jef Geeraerts, Belgisch schrijver
 Petrus Geeraerts, Zuid-Nederlands en Belgisch brouwer en politicus
 Petrus Joannes Geeraerts, Belgisch brouwer en politicus
 Rob Geeraerts, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam